Dartmouth (Devon) een plaats in Zuidwest-Engeland
 Dartmouth (Massachusetts), een plaats in de Verenigde Staten
 Dartmouth (Nova Scotia), een plaats in Canada